Сент-Круа или Сен-Круа () - в переводе на русский - Святой Крест.  В отличие от
русского языка, термин широко используется не только во французском, но и в английском (Холи-Кросс), испанском (Санта-Круз), португальском (Санта-Круш), польском (Свенто Кшиш), а также в армянском (Сурб-Хач) языках, как топоним, как часть более сложных топонимов, а в некоторых из этих языков и как фамилия.

В России единственным широко известным примером такого использования термина Святой Крест является название города Будённовск Ставропольского края с 1799 по 1921 год. Это связано с  тем, что город был изначально заселён в основном армянами (см. также Армавир).

Топоним

Коммуны во Франции 
 Сент-Круа — в департаменте Аверон.
 Сент-Круа — в департаменте Дордонь.
 Сент-Круа — в департаменте Дром.
 Сент-Круа — в департаменте Ло.
 Сент-Круа — в департаменте  Сона и Луара.
 Сент-Круа — в департаменте  Тарн.
 Сент-Круа — в департаменте  Эн.
 Сент-Круа — в департаменте Эна.

Другое 
 Сен-Круа (Индиана)
 Сент-Круа — индейская резервация народа оджибве в штате Висконсин, США.
 Сен-Круа (Нью-Брансуик)
 Сен-Круа (округ, Висконсин) — округ в штате Висконсин, США.
 Сен-Круа (остров)
 Сен-Круа — пограничная между США и Канадой река.
 Сен-Круа (приток Миссисипи)

Персоналии 
 Сен-Круа, Клод Биго де (1744—1803) — министр иностранных дел Франции времён Великой французской революции.
 Сент-Круа, Гийом де (1746—1809) — французский историк.
 Сент-Круа, Джеффри де (1910—2000) — британский историк.
 Д’Эскорш де Сент-Круа, Шарль Мари Робер (1782—1810) — французский генерал эпохи Наполеоновских войн.
 Сент-Круа, Стивен (род. 1968) — американский порноактёр и режиссёр.

Сложносоставные топонимы 
 Сент-Круа-а-Лоз
 Сент-Круа-Вольвестр (значения)
 Сент-Круа-Гран-Тон
 Сент-Круа-де-Марёй
 Сент-Круа-дю-Вердон
 Сент-Круа-сюр-Мер

См. также 
 Круа 
 Круа (значения)
 Лакруа